Borrowby (Hambleton) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Borrowby (Scarborough) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)